Большие гонки:
 Большие гонки (англ. The Great race) — кинокомедия 1965 года американского режиссёра Блэйка Эдвардса.
 Большие гонки — тридцатая серия мультсериала "Смешарики", вышедшая в 2005 году.
 Большие гонки (норв. Flåklypa Grand Prix) — полнометражный кукольный мультипликационный фильм 1975 года норвежского режиссёра Иво Каприно. В советском прокате — «Гран-при».
 Большие гонки — спортивно-развлекательное шоу.
 Большие гонки — реалити-шоу телеканала «1+1», украинская адаптация оригинального формата «The Amazing Race».